Zimmermühle ist der Ortsname von

 Zimmermühle (Aidhausen), Ortsteil der Gemeinde Aidhausen, Landkreis Haßberge, Bayern
 Zimmermühle (Helmbrechts), Ortsteil der Stadt Helmbrechts, Landkreis Hof, Bayern